Bjaaland steht für:

 Mount Bjaaland, ein nach Olav Bjaaland benannter Berg im Königin-Maud-Gebirge, Antarktika
 Olav Bjaaland (1873–1961), norwegischer Skifahrer und Polarforscher